

Calciatori

Calciatori noti come "João Pedro"
 João Pedro Sousa, allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese (Luanda, n.1971)
 João Pedro Fernandes, calciatore portoghese (Pontoise, n.1975)
 João Pedro Lima Santos, calciatore portoghese (Vila Nova de Famalicão, n.1980)
 João Pedro Henriques Neto, calciatore portoghese (Porto, n.1984)
 João Pedro Guerra Cunha, calciatore portoghese (Figueira de Castelo Rodrigo, n.1986)
 João Pedro Azevedo Silva, calciatore portoghese (Trofa, n.1987)
 João Pedro Geraldino dos Santos Galvão, calciatore brasiliano naturalizzato italiano (Ipatinga, n.1992)
 João Pedro Almeida Machado, calciatore portoghese (Guimarães, n.1993)
 João Pedro Sousa Silva, calciatore portoghese (Ponta Delgada, n.1996)
 João Pedro Maturano dos Santos, calciatore brasiliano (Presidente Prudente, n.1996)
 João Pedro Heinen Silva, calciatore brasiliano (Terra Roxa, n.1997)
 João Pedro da Silva Freitas, calciatore est-timorese
 João Pedro Junqueira de Jesus, calciatore brasiliano (Ribeirão Preto, n.2001)

Calciatori noti con altri pseudonimi
 João Pedro Santos Gonçalves – meglio noto con lo pseudonimo China, calciatore portoghese
 João Pedro Mussica – meglio noto con lo pseudonimo Jeitoso, calciatore mozambicano
 João Pedro Gomes Camacho – meglio noto come João Camacho, calciatore portoghese
 João Pedro do Espírito Santo Gonçalves – meglio noto come João Gonçalves, calciatore portoghese
 João Pedro Salazar da Graça – meglio noto come João Graça, calciatore portoghese
 João Pedro Pinto Martins – meglio noto come João Martins, calciatore angolano
 João Pedro de Lemos Paiva – meglio noto con lo pseudonimo João Paiva, calciatore portoghese
 João Pedro Pereira Silva – meglio noto come João Silva, calciatore portoghese
 João Pedro Neves Filipe – meglio noto con lo pseudonimo Jota, calciatore portoghese
 João Pedro Mingote Ribeiro – meglio noto comme Pedro Mingote, calciatore portoghese

Altre persone
 João Pedro Rodrigues, regista portoghese
 João Pedro Silva, triatleta portoghese